Храм Святителя Николая Чудотворца в Русиново — православный храм в Боровском районе Калужской области. Расположен в селе Русиново, вошедшем в состав города Ермолино в 1930—1940-х годах.

Трёхпрестольный храм в форме «корабль» построен в 1836 году в стиле зрелого классицизма. Состоит из четверика с куполом, трапезной и колокольни. Имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

История 
Деревянный храм в сельце Русиново упоминается ещё в «Приправочной книге по дозору Боровского уезда» за 1613 год как древний и ветхий. .

Каменный храм вместо обветшавшего деревянного был построен прихожанами в первой половине XVIII века. Первый камень был заложен в 1812 году в честь победы над войсками Наполеона. Строительство велось на пожертвования и завершилось в 1830 или 1836 году.

В 1930-х годах храм был закрыт, а служивший в нём священник Сергий Маккавейский арестован в 1932 году и приговорен к трём годам ссылки. Осенью 1941 года здание подверглось массированному артобстрелу, в результате которого был разрушен купол колокольни. В дальнейшем постройка использовалась под склад.

16 марта 1998 года храм был возвращён Калужской епархии. Восстановление началось в 2005 году, в 2010—2012 годах к нему подключились организации и частные лица. В настоящее время работы закончены, церковь функционирует, также построен чайный домик, благоустроено два источника — в честь Святителя Николая Чудотворца и во имя иконы Божьей Матери «Казанская».

Святыни храма  
 Частица мощей святой блаженной Матроны Московской
 Частица мощей Святителя Николая Чудотворца
 Зачатьевская икона святых праведных богоотцов Иоакима и Анны
 Выкопанная из земли старинная икона святителя Николая Чудотворца
 Более 20 святых источников на территории храма

С 2011 года в храме Николая Чудотворца ведется книга, в которой посетители храма рассказывают о чудесах, которые ниспослал им Господь.

Воскресная школа  
В воскресной школе ученики постигают основы православия, обучаются пению в церковном хоре, осваивают декоративно-прикладное ремесло.

В настоящий момент школу посещает около сорока детей. Обучение длится три года. В школе четыре группы — нулевая и с первого по третий классы. Ученикам — от 7 до 14 лет. К третьему классу практически все ученики уже участвуют в службах — поют, читают, ухаживают за свечами на подсвечниках.

Среди изучаемых дисциплин — Закон Божий, церковное пение, церковнославянский язык, жития святых и декоративно-прикладное искусство, религиозные праздники и традиции. Дети обязательно изучают житие Николая Чудотворца, в честь которого назван храм, а также имена святых, в честь которых носят своё имя. Преподаватели в школу набираются по благословению священника.

Школа также организует участие работ, которые дети изготовляют на декоративно-прикладных уроках, в областных выставках и конкурсах, а школьный хор выступает на Боровских фестивалях. Время от времени преподаватели организовывают паломнические поездки — в Оптину Пустынь, в Сергиев Посад, в Москву к святой Матроне Блаженной.

Примечания

Литература

Ссылки  
 Сайт Храма Святителя Николая Чудотворца в Русиново 
 
 

Храмы, построенные в 1836 году в России
Ермолино
Ермолино
Здания и сооружения Боровского района (Калужская область)